Юрий Львович Слёзкин:
 Слёзкин, Юрий Львович (1885—1947) — русский писатель.
 Слёзкин, Юрий Львович (род. 1956) — советско-американский этнограф, переводчик и историк, внук предыдущего.